Мишле може да се отнася за:
 Жул Мишле (1798 – 1874), френски историк
 Карл Лудвиг Мишле (1801 – 1893), германски философ